Erich Kulka – storico, scrittore e pubblicista ebreo di nazionalità israeliana e origine ceca
 Gaba Kulka – cantante polacca
 Konstanty Andrzej Kulka – violinista polacco